Piccioli ist der Familienname folgender Personen:

 Bryan Piccioli (* 1989), US-amerikanischer Pokerspieler
 Evelina Piccioli (1888–1974), italienische Karmelitin, Klosteroberin und Klostergründerin
 Fernandino Maria Piccioli (1821–1900), italienischer Insektenkundler
 Gianfranco Piccioli (1944–2022), italienischer Filmproduzent, -regisseur und Drehbuchautor
 Giovanni Battista Piccioli (* 1957), italienischer Geistlicher, früherer Weihbischof in Guayaquil und ehemaliger ernannter Bischof von Daule
 Mario Piccioli (1926–2010), italienischer Überlebender von Konzentrationslagern